Maciej Mikołajczyk (zm. 2021) – polski gitarzysta basowy, członek zespołu punk rockowego Cela nr 3
 Maciej Mikołajczyk (ur. 1986) – polski aktor